Miecz prawdy (ang. Legend of the Seeker) – amerykański serial fantasy z 2008 roku. Serial powstał na podstawie (nie jest jednak ekranizacją) cyklu powieściowego Terry’ego Goodkinda pod tym samym tytułem.

Obsada 
 Craig Horner – Richard Cypher  
 Bridget Regan – Kahlan Amnell 
 Bruce Spence – Zedd  
 Tabrett Bethell – Cara 
 Jay Laga’aia – Chase   
 Craig Parker – Darken Rahl  
 David de Lautour – Michael Cypher  
 Calvin Tuteao – Jeziah  
 Kevin J. Wilson – Generał Egremont 
 Ben Fransham – Gar  
 Catherine Stephen – Laura Brandstone   
 Ted Raimi – Sebastian 
 Colin Moy – Ashgar  
 Matthew Dwyer – Masslar  
 Evan Matthews – Kranthor
 Alison Bruce - Siostra Verna
 Matthew Le Nevez - Leo Dane

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale fantasy
Amerykańskie adaptacje filmowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Seriale wytwórni ABC Studios